Bester ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bester (1913–1987), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Allan Bester (* 1964), kanadischer Eishockeytorwart
 Helmut Bester (* 1953), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Freien Universität Berlin
 Marinus Bester (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Philip Bester (* 1988), kanadischer Tennisspieler
 Rudolf Bester (* 1983), namibischer Fußballspieler
 Willie Bester (* 1956), südafrikanischer Künstler

Bester bezeichnet:
 einen Hybridfisch aus weiblichem Europäischem Hausen und Sterlet